Weinstraße, auch Weinroute, steht für:
 Weinstraße (Mosel), alte Handelsstraße von Mehring (Mosel) nach Birkenfeld (Nahe)
 Weinstraße (Wagenstraße), alte Handelsstraße in Hessen oder Thüringen, siehe zu letztgenannter
 Ilmtal-Weinstraße

Innerörtliche Straßennamem:
 Weinstraße (Berlin-Mitte)
 Weinstraße (München)
 Weinstraße (Rostock)

Touristenrouten in Weinanbaugebieten:

(Teilweise wird der Name Weinstraße auch für die jeweilige Landschaft/Region verwendet.)

Deutschland:
 Ahr-Rotweinstraße
 Badische Weinstraße
 Bocksbeutelstraße, eine touristische Route in der Region Franken
 Deutsche Weinstraße
 Weinstraße (Region), die nach der Deutschen Weinstraße benannte Landschaft
 Elbling Route an der Obermosel
 Moselweinstraße
 Naheweinstraße
 Rheingauer Rieslingroute
 Römische Weinstraße, Marketing-Bezeichnung für das Moseltal flussabwärts von Trier im Bereich der Verbandsgemeinde Schweich
 Ruwer-Riesling-Weinstraße
 Saar-Riesling-Straße an der unteren Saar
 Sächsische Weinstraße
 Weinstraße Mansfelder Seen in der Saale-Unstrut-Region
 Weinstraße Saale-Unstrut
 Württemberger Weinstraße, früher Schwäbische Weinstraße

Westeuropa:
 Elsässer Weinstraße in Frankreich
 Luxemburger Weinstraße an der Mosel

Österreich:
 Niederösterreichische Weinstraße, verbindet die Weinbaugebiete in Niederösterreich – Länge 830 km
 Steirische Weinstraßen, darunter die
 Südsteirische Weinstraße
 Weinstraße entlang der Thermenlinie südlich von Wien

Ungarn:
 Weinstraße Villány-Siklós

Südeuropa:
 Međimurje-Weinstraße (kroat.: Međimurska vinska cesta), Nordkroatien
 Rota dos Vinhos do Alentejo (Weinstraße des Alentejo), Portugal
 Südtiroler Weinstraße in Italien

Australien:
 Tamar Valley (Tasmanien)

Afrika:
 siehe Liste der Ferien- und Themenstraßen#Weinrouten

Siehe auch:
 Route des Grands Crus